Подлесная — топоним:

Населённые пункты 
Белоруссия
 Подлесная — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Подлесная — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Россия
 Подлесная — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Подлесная — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Подлесная — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Подлесная — деревня в Юринском районе Марий Эл.
 Подлесная — деревня в Шатурском районе Московской области.
Подлесная — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Подлесная — деревня в Глазуновском районе Орловской области.

Река 
 Подлесная — река в Калининградской области России, приток реки Московка.

См. также 
 Подлесная Андреевка
 Подлесная Слобода
 Подлесная Тавла
 Подлесная улица